Miejscowości w USA:
 Yoder – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Yoder – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Goshen
Gminy w USA:
 Yoder (ang. Yoder Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno